Вуазе́н () — французская фамилия. Известные носители:
 
 Вуазен, Габриель (1880—1973) — авиатор, авиаконструктор, предприниматель.
 Вуазен, Клэр (род. 1962) — французский математик, профессор в Коллеж де Франс.
 Вуазен, Рене (1893—1952) — трубач.
 Вуазен, Роже (род. 1918) — трубач, сын Рене Вуазена.
 Вуазен, Шарль (1882—1912) — авиатор.

Прочее 
 Вуазен (ресторан) () — знаменитый в XIX веке ресторан в Париже, на улице Сен-Оноре.